Termenul „Unna” se poate referi la:

 Unna, oraș în landul Renania de Nord-Westfalia
 Districtul Unna